Уолбут-Кёлюе () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

 Уолбут-Кёлюе — озеро, северо-западнее урочища Арга-Арбын, Республика Саха (Якутия), координаты 69°18’с. ш. 151°19’в. д..
 Уолбут-Кёлюе — озеро, западнее оз. Бырангатталах, Республика Саха (Якутия), координаты 68°50’с. ш. 153°16’в. д..

Примечания

См. также 
Уолбут-Кюель